Dragt har flere betydninger:
 Klædedragt
 Folkedragt